Frankenau – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Frankenau – dzielnica miasta Mittweida, w Niemczech
 Frankenau-Unterpullendorf – gmina w Austrii, w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf

Dawne nazwy miejscowości w Polsce:
 Franknowo
 Frąknowo